

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Zielony Dąb – przysiółek wsi Nowe Smarchowice w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów
 Zielony Dąb – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim, w gminie Zduny
 Zielony Dąb – część wsi Osiek w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Pakosław

Inne znaczenia 
 Zielony Dąb  – wieś na Ukrainie
 Białoruska Partia Chłopska „Zielony Dąb”